Centralna Szkoła Strzelnicza – szkoła Wojska Polskiego funkcjonująca w latach 1922–1939 w Toruniu
 kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets) – język służący do opisu formy prezentacji stron WWW
 Counter-Strike: Source – taktyczny first-person shooter stworzony przez Valve na silniku graficznym Source
 cross-site scripting – sposób ataku na serwis WWW polegający na osadzeniu w treści atakowanej strony kodu, który wyświetlony innym użytkownikom może doprowadzić do wykonania przez nich niepożądanych akcji
 Content Scramble System – kontrowersyjny system szyfrowania zawartości płyt DVD
 Catalina Sky Survey – amerykański program badawczy, w ramach którego poszukiwane są komety i planetoidy bliskie Ziemi, stanowiące dla niej zagrożenie
 Cansei de Ser Sexy – brazylijski zespół wykonujący muzykę indie, electro i indietronica
 Czechosłowacka Partia Socjalistyczna (czes. Československá Strana Socialistická) – czechosłowacka partia polityczna działająca w Czechach i na Morawach w latach 1948–1990 jako część składowa Bloku Demokratycznego i Frontu Narodowego
Skrót CSS jest również oznaczeniem okrętów Marynarki Wojennej Stanów Skonfederowanych (patrz lista okrętów Marynarki Wojennej Stanów Skonfederowanych).